Gaston Rebry peut désigner :

 Gaston Rebry (1905-1953), coureur cycliste belge ;
 Gaston Rebry (1933-2007), peintre et coureur cycliste belge.